Сезон 2000/2001 стал для Интера 85-м в Чемпионате Италии. Хоть в клубе и ожидалось улучшение результатов, этого не произошло: 5-е место в чемпионате, 1/4 финала Кубка Италии, непопадание в групповой этап Лиги чемпионов и проигрыш Суперкубка Италии.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:50.450.000

Зима 

Убытки:5.000.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:23.800.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:55.450.000

Общая прибыль:23.800.000

Разница:31.650.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Суперкубок Италии

Лига чемпионов

Квалификация

Кубок УЕФА

1-й раунд

2-й раунд

3-й раунд

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки